Gentilini steht für:

 Gentilini, ein Weingut aus Lixouri auf Kefaloni, Griechenland 

Gentilini ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Gentilini (1911–1982), italienischer Maler und Bildhauer
 Francesco Gentilini (1782–1856), italienischer Geistlicher, Bischof von Rimini und Kurienerzbischof